Un topor (bengali : মুকুট) est un couvre-chef bengali.

Description 
Le topor est un couvre-chef en forme conique constitué de sholapith (matière végétale spongieuses) de couleur blanche.

Tradition 
Le topor est traditionnellement utilisé lors de la cérémonie de mariage hindou bengali, il est censé porter chance. La famille de la mariée l'offre au marié qui le porte au début de la cérémonie principale.

Les topors sont également portés par les enfants lors de la cérémonie de l'annaprashana.

Notes et références 

Couvre-chef
Hindouisme